Bieniek je priimek več oseb:    
 Juliusz Bieniek, poljski rimskokatoliški škof
 Sebastian Bieniek, nemški filmski režiser
Mateusz Bieniek, poljski odbojkar